Andrásháza, Ekel egykori része
Andrásháza (románul Rădaia) település Romániában, Kolozs megyében
Andrásháza (ukránul Андріївка) település Ukrajnában, Kárpátalján